Église Saint-Gaultier peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Saint-Gaultier, Saint-Gaultier

Saint-Gaultier